Борута
 Борута (Борут, ум. 750) — князь Карантании.
 Борута — польский лесной дух.
 Борута — демон, охраняющий сокровища Ленчицкого замка в Польше.

Борута (, ) — литовская и чешская фамилия. Известные носители:
 Борута, Йонас (1944—2022) — литовский религиозный деятель.
 Борута, Казис (1905—1965) — литовский поэт, писатель, переводчик.

См. также 
 Борутта